Појам Застава Ирске може да се односи на:

 Застава Ирске
 Застава Северне Ирске

Види још 
 Грб Ирске (вишезначна одредница)